Биха́ри — многозначный термин.

 Бихари — один из индоарийских языков, включающий бходжпури, магадхи и майтхили.
 Бихари — диакритический знак письменности гурмукхи.
 Бихари — самоназвание бихарцев.
 Бихари, Янош — венгерский скрипач и композитор цыганского происхождения.
 Бихари (Bihārī) (1600—1663) — индийский поэт.
 Хат бихари — каллиграфический почерк арабского.
 Бихари — термин, которым называют живущих в Бангладеш людей происходящих из Индии, в основном из штата Бихар.